LTU est un nom :
 LTU International Airways, nom commercial d'une compagnie aérienne à bas coûts (allemande),
 LTU Technologies, nom commercial d'un éditeur de logiciels de reconnaissance d'images,

LTU est un code, qui signifie :
 Lituanie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 LTU International Airways (Allemagne), selon le code OACI des compagnies aériennes
selon le code IATA des compagnies aériennes, LTU a pour code LT

Code